Vol de bijoux à l'Hôtel Métropole peut désigner les œuvres suivantes :
 Vol de bijoux à l'Hôtel Métropole (), une nouvelle policière d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publiée en 1923
 Vol de bijoux à l'Hôtel Métropole (), un téléfilm britannique de la série Hercule Poirot diffusé en 1993, adapté de la nouvelle éponyme, avec David Suchet dans le rôle-titre